Quevedos puede hacer referencia a:

 Quevedos, ciudad de Brasil.
 Quevedos, especie de gafas sin patillas.